kryzys – definicja ogólna
 kryzys gospodarczy
 kryzys finansowy
 Kryzys finansowy (2007–2009)
 kryzys finansowy w Islandii
 Wielki kryzys
 Wielki kryzys w Polsce
 kryzys bankowy w Polsce w 1793
 kryzys naftowy
 kryzys międzynarodowy
 kryzys psychiczny
 kryzys 6 lutego 1934
 kryzys abisyński
 kryzys berliński
 kryzys berliński 1961
 kryzys bośniacki
 kryzys czerwcowy
 kryzys gdański (1932)
 kryzys irański (1946)
 kryzys jugosłowiański
 kryzys kongijski 1960–1965
 kryzys konstytucyjny w Rosji (1993)
 kryzys kubański
 kryzys libański
 kryzys messyński
 kryzys mobilizacyjny w Kanadzie
 kryzys przesilenia letniego
 kryzys przysięgowy
 kryzys sueski
 kryzys tequila
 kryzys węgierski
 kryzys wieku III
 Kryzys – polski zespół punkrockowy
 Kryzys – szwedzki film fabularny w reżyserii Ingmara Bergmana z 1946 roku
 Kryzys – album zespołu Kryzys

Zobacz też 
 interwencja kryzysowa
 sytuacja kryzysowa
 zarządzanie sytuacją kryzysową